Александр Аркадьевич Войтюк (род. 12 февраля 1980, Москва) — российский артист балета и педагог, солист балета Большого театра

Биография 
в 1998 году окончил Московскую государственную академию хореографии с красным дипломом и был приглашен в труппу Большого театра. В 2002 году окончил институт Московской государственной академии хореографии по специальности педагог-репетитор. В настоящее время является солистом балета Большого театра. Занимается под руководством педагога-репетитора Бориса Акимова. Исполнитель ведущих партий в балетах «Жизель», «Сильфида», «Чиполлино», «Эсмеральда» . Имеет обширный концертный репертуар. Постановщик шоу Lady Gaga в Лос-Анджелесе в 2009 году. Режиссёр-постановщик шоу программ компаний «Bosco», «Ренессанс групп»,"BMW", «Jonny Walker». Хореограф — постановщик в сериалах «Небо в огне», «В лесах и на горах», «Купидон», а также драматического спектакля «По дороге в Канн». В сезоне 2016—2017 хореограф-репетитор Олимпийских чемпионов по фигурному катанию К.Столбовой, Ф.Климова. Член жюри конкурсов «Салют Талантов»,«Дивертисмент» и «Культурные сезоны».Приглашенный педагог в Московском Государственном театре балета классической хореографии "La classique".

Репертуар в Большом театре 
  — «Чиполлино», балетмейстер Генрих Майоров — Полицейские
  — «Жизель», редакция Владимира Васильева — Па д’аксьон
  — «Агон», балетмейстер Дж. Баланчин — второе па де труа
  — «Бессонница», балетмейстер Александр Петухов — Черный человек-первый исполнитель
  — «Дочь фараона», балетмейстер Пьер Лакотт — вторая вариация в па д’аксьон
  — «Щелкунчик», балетмейстер Юрий Григорович — финальный вальс и апофеоз,Французская кукла
  — «Сильфида», хореография Августа Бурнонвиля, постановка Эльзы Марианны фон Розен — Юноши
  — «Пасскалья», балетмейстер Ролан Пети — партия в балете был в числе первых исполнителей в Большом театре
  — «Тщетная предосторожность», хореография Фредерика Аштона, постановка Александра Гранта — Крестьянин с флейтой — первый исполнитель
  — «Легенда о любви», балетмейстер Юрий Григорович — Друзья Ферхада
  — «Чиполлино», балетмейстер Генрих Майоров — Граф Вишенка
  — «Светлый ручей», балетмейстер Алексей Ратманский — Тракторист первый исполнитель, Кубанец
  — «Раймонда», редакция Юрий Григорович — Гран Па,Бернар
  — «Симфония до мажор», хореография Джорджа Баланчина — Две пары в I части
  — «Жизель», редакция Юрий Григорович — вставное па де де
  — «Болт», балетмейстер Алексей Ратманский — Федор Пива
  — «Треуголка», хореография Леонида Мясина — хота
  — «Золушка», балетмейстер Юрий Посохов — друзья Принца,солисты вальса был в числе первых исполнителей этого балета
  — «Золотой век», балетмейстер Юрий Григорович — Газетчик
  — «Анюта», балетмейстер Владимир Васильев — два офицера
  — «Дочь фараона», балетмейстер Пьер Лакотт — Черный невольник
  — «Пламя Парижа», балетмейстер Алексей Ратманский с использованием хореографии Василия Вайнонена — марсельский танец
  — «Сильфида», хореография Августа Бурнонвиля, редакция Йохана Кобборга — Гурн
  — «Щелкунчик», балетмейстер Юрий Григорович — Испанская кукла
  — «Жизель», редакция Юрий Григорович — Ганс
  — «Баядерка», редакция Юрий Григорович — Толорагва
  — «Эсмеральда», хореография Агриппины Вагановой — Гренгуар
  — «Щелкунчик», балетмейстер Юрий Григорович — Индийская кукла
  — «Утраченные иллюзии», балетмейстер Алексей Ратманский — друзья Люсьена-участник премьеры
  — «Иван Грозный», балетмейстер Юрий Григорович — Скоморохи
  — «Мойдодыр», балетмейстер Юрий Смекалов — Грамматика
  — «Жизель», редакция Юрий Григорович — Вильфрид
  — «Жизель», редакция Владимир Васильев — Вильфрид
  — «Сильфида», хореография Августа Бурнонвиля, редакция Йохана Кобборга — два друга
  — «Марко Спада», хореография Пьера Лакотта, — арлекины
  — «Спящая красавица», хореография Мариуса Петипа, новая хореографическая редакция Юрия Григоровича — принцы-претенденты на руку Авроры
  — «Дама с Камелиями», хореография Дж. Ноймайера, — Герцог первый исполнитель в Большом театре
  — «Легенда о любви», балетмейстер Юрий Григорович — офицеры
  — «Гамлет», в постановке Д. Доннеллана и Р. Поклитару — семь двойников Клавдия- участник премьеры
  — «Дон Кихот», редакция Алексея Фадеечева — Гамаш
  — «Золотой век», балетмейстер Юрий Григорович — два подгулявших нэпмана
  — «Золотой век», балетмейстер Юрий Григорович — матрос
  — «Раймонда», редакция Юрий Григорович — сарацинский танец
  — «Петрушка», хореография Э.Клюга — молодые купцы- участник мировой премьеры
  — «Зимняя сказка», хореография К. Уилдона — Стюард — первый исполнитель в Большом театре
  — «Пламя Парижа», балетмейстер Алексей Ратманский с использованием хореографии Василия Вайнонена — Людовик XVI
  — «Жизель», редакция Алексей Ратманский — Вильфрид

Фильмография 
  — «Жизель» — Па д’аксьон
  — «Светлый ручей» — Тракторист
  — «Болт» — Федор Пива
  — «Светлый ручей» — Тракторист
  — «Баядерка» — Толорагва
  — «Щелкунчик» — Индийская кукла
  — «Иван Грозный» — Скоморохи
  — «Большой(фильм,_2017)» — артист балета
  — «Петрушка» — Молодые купцы

Ссылки 
 Александр Войтюк // Большой театр
 Александр Войтюк // «Салют Талантов» конкурс
 Александр Войтюк // «Культурные сезоны» конкурс
 Александр Войтюк // «Дивертисмент» конкурс
 Александр Войтюк // «Московский Государственный театр балета классической хореографии "La classique"»